Favorite steht für:

 Schloss Favorite, verschiedene Schlösser
 La Favorite (Q 195), ein französisches U-Boot der L’Aurore-Klasse
 La favorite, der Originalname der Oper Die Favoritin von Gaetano Donizetti
 Favorite (Rapper), ein deutscher Rapper
 Ruder-Club Favorite Hammonia, Hamburg
 Favorite GmbH, eine 1904 gegründete deutsche Schallplattenfabrik

Siehe auch:

 Favoriten, ein Wiener Bezirk
 Favorita
 Favorit